Српско-грчки црквени спор (1346-1375), спор поводом првог проглашења патријаршије
 Српско-грчки црквени спор (1526-1541), спор поводом покушаја обнове патријаршије

Види још
 Црквени раскол (вишезначна одредница)